Теорія функцій дійсних змінних
 Теорія функцій комплексних змінних
 Теорія аналітичних функцій